Schellendorf steht für:

 Schellendorf (Adelsgeschlecht), schlesisches Uradelsgeschlecht
 Schellendorf (Wüstung), Wüstung im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Skoroszów (ehemals Schellendorf im Landkreis Namslau, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Rychtal
 Zielniczki (ehemals Schellendorf im Landkreis Schroda, Wartheland), Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Środa Wielkopolska
 Dzwonów Dolny (ehemals Nieder-Schellendorf bei Haynau in Niederschlesien), Ortschaft im Powiat Legnicki (Liegnitz) in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Gmina Chojnów
 Šelpice (ehemals Schellendorf in Mähren), Ortschaft im Bezirk Trnava, Trnavský kraj
 Чуйково (Tschuikowo) (ehemals Schellendorf im Landkreis Ebenrode, Ostpreußen), Ortschaft in der Oblast Kaliningrad, siehe Prigorodnoje (Kaliningrad, Nesterow)

Schellendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph von Schellendorf († 1583), bayrischer Kriegsrat und Kaiserlicher Rat
 Johanna Margaretha von Schellendorf (1655–1726), sächsische Standesherrin

Siehe auch:
 Schellendorff